Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea (del seu nom en irlandès Aontas Eacnamaíochta Airgeadaíochta), conjunt de polítiques de la Unió Europea per a consolidar el mercat comú i la unió monetària
 Agència Europea de Medi Ambient (del seu nom en portuguès Agência Europeia do Ambiente), agència de la Unió Europea per a temes de medi ambient
 Associació Europea d'Arqueòlegs, 
associació sense ànim de lucre oberta a arqueòlegs i altres persones o organismes relacionats o interessats a Europa i més enllà
 Associació Europea d'Atletisme, màxim òrgan regidor de l'atletisme a Europa
 Aliança d'Esquerres Antidinàstica, coalició electoral històrica de València
 Agrupació d'Electors Àgora, agrupació d'electors del municipi de Real, a la Ribera Alta
 Agrupación de Electores de Arcos de la Sierra, agrupació d'electors històrica del municipi de Arcos de la Sierra, a Castella - la Manxa
 American Economic Association, associació dels professionals de l'economia dels Estats Units
 Associació Espanyola d'Americanistes, associació dels professionals espanyols en temes d'Amèrica
 Associació Espanyola d'Arboricultura, associació dels professionals de l'arboricultura d'Espanya
 Associació d'Aerolínies Europees (del seu nom en anglès Association of European Airlines), associació d'aerolínies amb base a Europa
 Associació d'Equitat d'Actors, sindicat d'actors de teatre dels Estats Units
 AEA Technology (de l'acrònim en anglès Atomic Energy Authority), empresa dedicada a la consultoria energètica i mediambiental amb seu al Regne Unit
 Aerial Experiment Association, grup de pioners nord-americans de l'aviació fundat per Alexander Graham Bell
 Anandamida (del seu nom alternatiu Araquidonoiletanolamida), neurotransmissor cannabinoide present en el cervell humà
 AEA també és el codi OACI d'Air Europa, aerolínia amb seu a Llucmajor, Mallorca
 aea també és el codi ISO 639-3 de l'areba, llengua australiana parlada a la península del Cap York (Austràlia)
 Aea també és un nom antic de la Còlquida, regne clàssic a la costa oriental de la Mar Negra